Григо́рий Засла́вский:
 Заславский, Григорий Анатольевич (род. 1967) — российский театральный критик, ректор ГИТИСа с 2016 года.
 Заславский, Григорий Иосифович (род. 1932) — советский и российский судебно-медицинский эксперт.